Olof u Olaf (nórdico antiguo: Ólafr), y su variante hiberno-nórdico Amlaíb, es un nombre masculino de origen escandinavo, fue muy popular en la Era vikinga.

Puede referirse a:

Reyes y caudillos vikingos 
 Olaf Skötkonung, rey vikingo de Suecia, siglo X.
 Olaf el Blanco, caudillo vikingo hiber-nórdico del siglo IX.
 Óláf el Perspicaz, rey vikingo de Närke, Suecia.
 Olaf el Desafortunado, pretendiente a la corona de Noruega (siglo XII).
 Olaf II el Santo, rey de Noruega.
 Olaf III de Noruega, rey de Noruega.
 Olaf Tryggvason, también Olaf I de Noruega.
 Olaf Cuaran, monarca del reino de Dublín.
 Olaf Geirstad-Alf, legendario monarca de Noruega (siglo VIII).
 Olaf III Guthfrithson, rey vikingo de Jórvik, reino de Dublín y Mann.
 Olaf de Fjordane, semi-legendario monarca vikingo del reino de Fjordane, Noruega.
 Olaf Sigtryggsson, monarca del reino vikingo de Mann.
 Casa de Olaf, dinastía vikinga de Suecia que gobernó Hedeby, Dinamarca (siglo X).
 Olof II de Suecia, rey de Suecia.
 Olof Trätälja, legendario rey de Suecia.
 Olof el Descarado, rey de origen sueco de Dinamarca, de la casa de Olaf.
 Olof de Suecia, rey de Suecia.
 Óláfr Hrólfsson, vikingo de las Orcadas (siglo XII).

Amlaíb 
 Amlaíb Conung
 Amlaíb Cenncairech
 Amlaíb mac Amlaíb

Monarcas y personajes históricos 
 Olaf V de Noruega, rey de Noruega.
 Olaf II de Dinamarca, rey de Dinamarca.
 Olaf Magnusson de Noruega, rey de Noruega.
 Olaf I de Mann, rey hiberno-nórdico de la isla de Man en el siglo XII.
 Olaf Feilan, caudillo goði durante la Mancomunidad Islandesa.
 Olaf I de Dinamarca, rey de Dinamarca.
 Ólafur pái Höskuldsson, mercader y caudillo vikingo de la Mancomunidad Islandesa.
 Óláfr Þórðarson, escaldo e historiador de Islandia en el siglo XIII.
 Óláfr Leggsson, escaldo de Islandia en el siglo XIII.

Estamentos y eventos 
 Orden de San Olaf, orden de caballería de Noruega.
 Relicario de San Olaf, estuche donde se guardaban los restos mortales de Olaf II en la catedral de Nidaros.
 Logia San Juan San Olaf de las tres columnas, obediencia masónica de Noruega.
 OLAF, Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.
 Asesinato de Olof Palme
 Premio Olof Palme

Cómics y ficción 
 Olaf el vikingo, tira cómica.
 Conde Olaf, personaje de ficción de Lemony Snicket.
 Tierra de Olaf, isla ficticia del conde Olaf.
 Cómplices del Conde Olaf, secuaces aliados del conde Olaf.
 Casa del Conde Olaf, lugar ficticio en la serie Una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket.

Geografía 
 Costa del Príncipe Olaf, territorio de la Antártida.
 St. Olaf (Iowa), ciudad del condado de Clayton, Estados Unidos.
 Iglesia de San Olaf de Kirkjubøur, templo de las islas Feroe.
 Municipio de St. Olaf (condado de Otter Tail, Minnesota), municipio del condado de Otter Tail, Estados Unidos.

Deportistas 
 Olaf Ludwig, ciclista de Alemania.
 Olaf Pollack, ciclista de Alemania.
 Olaf Wildeboer, nadador de competición hispano-holandés.
 Olaf Tufte, remero de Noruega.
 Olaf Heredia, futbolista de México.
 Olaf Thon, futbolista alemán.
 Olof Mellberg, futbolista sueco.
 Olaf Serrano, atleta mexicano.

Escritores, músicos y artistas 
 Olaf Stapledon, escritor y filósofo del Reino Unido.
 Olaf Lubaszenko, actor, director y productor de teatro de Polonia.
 Olaf Nordhagen, arquitecto, ingeniero y artista de Noruega.
 Olaf Gulbransson, pintor y dibujante de Noruega.
 Olaf de la Barreda, músico mexicano.
 Olof Mörck, guitarrista de death metal melódico sueco.
 Olof Lagercrantz, escritor sueco.
 Sven-Olof Walldoff, productor discográfico.
 Olof von Dalin, escritor, poeta e historiador sueco.
 Olof Månsson, escritor, cartógrafo y eclesiástico sueco.

Políticos 
 Olaf Presa Mendoza, político mexicano.
 Olof Palme, político de Suecia.
 Per Olof Sundman, escritor y político sueco.
 Kjell-Olof Feldt, político sueco.
 Olof Celsius el joven, historiador, político y obispo sueco.
 Johan Olof Ramstedt, político sueco.

Científicos y eruditos 
 Olaf Gruss, botánico alemán.
 Olaf J. Storm, naturalista e ingeniero sueco.
 Olaf Inge Rønning, botánico noruego.
 Olof Bromelius, botánico, médico y numismático de Suecia.
 Peter Olof Swartz, botánico, micólogo, algólogo, pteridólogo, y briólogo sueco.
 Torbern Olof Bergman, científico sueco del siglo XVIII.
 Olof Celsius, botánico y lingüista sueco|.
 Olof Torén, naturalista sueco.
 Olof Bromelius, botánico, médico y numismático sueco.
 Olof Gigon, docente, filólogo e historiador de Suiza.
 Olof Rudbeck el Joven, explorador y naturalista sueco.
 Sven Olof Strandhede, botánico sueco.
 Hannes Olof Gösta Alfvén, físico sueco.
 Lars Olof Nathan Soderblom, historiador, maestro y arzobispo sueco, premio Nobel de la Paz.

Otras desambiguaciones relacionadas 
 Óláfs saga helga, una serie de varias sagas reales escandinavas.
 Catedral de San Olaf, varios edificios cristianos tienen ese nombre.

Referencias 

Nombres escandinavos